El Consejo Administrativo del Estado () es el órgano ejecutivo que gobierna Birmania, tras el golpe de Estado de 2021. El Consejo se formó el 2 de febrero de 2021 y está compuesto por 11 miembros.

Si bien la abrumadora mayoría de los miembros del Consejo son oficiales militares, se han designado tres civiles, a saber: Phado Man Nyein Aung, un exmiembro del Comité Ejecutivo Central de la Unión Nacional Karen, y dos exmiembros de la Liga Nacional para la Democracia (LND), Thein Nyunt y Khin Maung Swe, cofundadores de la Fuerza Democrática Nacional, un grupo disidente de la LND.

Miembros
General senior Min Aung Hlaing, presidente
Vicegeneral senior Soe Win, vicepresidente
General Mya Tun Oo, miembro
General Tin Aung San, miembro
General Maung Maung Kyaw, miembro
Teniente general Moe Myint Tun, miembro
Phado Man Nyein Maung, miembro
Thein Nyunt, miembro
Khin Maung Swe, miembro
Teniente general Aung Lin Dwe, secretario
Teniente general Ye Win Oo, secretario adjunto

Referencias

Política de Birmania
Historia de Birmania
Birmania en 2021
Gobiernos provisionales